Пинтер је реч англосаксонског порекла која означава бачвара.

Харолд Пинтер, британски књижевник.